Arnold Sjöstrand (1903-1955), acteur et réalisateur suédois,
  (1828-1906), sculpteur suédois,
  (1986-), joueur de handball suédois,
 Charlotte Sjöstrand (1976-), illustratrice française d'origine américaine et suédoise,
  (1864-1957), peintre finlandaise d'origine suédoise,
 Johan Sjöstrand (1987-), joueur de handball suédois,
 Johannes Sjöstrand (1947-), mathématicien suédois,
  (1930-2008), acteur, scénariste et réalisateur suédois,
 Östen Sjöstrand (1925-2006), poète, traducteur et écrivain suédois,
  (1954-), homme politique suédois,
 Tore Sjöstrand (1921-2011), athlète suédois.